Guayuriba (rijeka), Kolumbija
 Guayuriba dilaticeps, kukac